Дева може значити:
Девица, жена која није имала полни однос
Камила, папкар који насељава топле пустиње
Дева (будизам), будистичка нижа божанства
Дева (хиндуизам), хиндуистичка нижа божанства
Дева (град), град у Румунији
Дева (тврђава), утврђење у граду
 Дева (Ђаковица), насељено место, КиМ, Србија
 Провинција Дева, стара провинција у Јапану (од 8. до 19. века)